Удо́мля — город областного значения, административный центр Удомельского городского округа Тверской области России. Город-спутник Калининской АЭС.

География 
Город Удомля расположен в северной части Тверской области, где проходит водораздел между Балтийским и Каспийским морями, между водосборными площадями рек Волги и Невы, в местности с большим количеством болот и с цепью холмов, на севере образующих лесную гряду, на берегах озёр Песьво и Удомля, соединённых протокой шириной 180 метров.

На севере район граничит с Новгородской областью, на западе — с Бологовским районом Тверской области, на юге — с Вышневолоцким, на востоке — с Максатихинским, на северо-востоке — с Лесным районом.

Удалённость по автодороге от Москвы — 330 км, от Твери — 176 км, от Вышнего Волочка — 50 км. От Бологого по железной дороге — 60 км, от Максатихи — 56 км. От Санкт-Петербурга по железной дороге — 379 км.

История 

Впервые «Удомля» — как название местности — упомянута в летописях Великого Новгорода в 1478 году (тогда Москва вела перепись только что присоединённых новгородских земель). До прихода в VIII—IX веках новгородских славян эти земли были заселены финно-угорскими племенами.

В 1869 году возник посёлок при станции Троица Виндаво-Рыбинской железной дороги. В 1904 году железнодорожная станция получила название «Удомля». В начале XX века посёлок был значительным центром торговли лесоматериалами. Через Удомельский озёрный край проходил один из торговых путей из Новгорода на Волгу и в Бежецкий Верх.

В 1929 году небольшой пристанционный посёлок Удомля с 475 жителями становится центром района. Посёлок начинает расти после Великой Отечественной войны, постепенно поглощая ближайшие деревни.

В 1961 году посёлок Удомля получил статус посёлка городского типа. В 1974 году началось строительство Калининской АЭС. 11 сентября 1981 года посёлок получил статус города районного подчинения, а в июне 1986 года он становится городом областного подчинения.

Название города Удомля связано с одноимённым озером и имеет балтийское происхождение.

В окрестностях Удомли в XIX и на рубеже XX века жили и работали художники Исаак Левитан, Алексей Венецианов, А. С. Степанов, В. К. Бялыницкий-Бируля, Г. В. Сорока, К. А. Коровин писатель А. П. Чехов, святые Русской Православной Церкви Михаил Новосёлов и Дмитрий Беневоленский, родился художник Н. Я. Борисов.

На даче «Чайка», принадлежавшей художнику В. К. Бялыницкому-Бируля, на берегу озера Удомля работали художники И. Э. Грабарь и народный художник СССР Б. И. Волков. Туда же, и позднее в усадьбу Гарусово на озере Удомля неоднократно по приглашению А. В. Моравова приезжал художник Н. П. Богданов-Бельский.

Дачей на берегу озера Кубыча владел выдающийся учёный-электротехник А. С. Попов.

В селе Островно Удомельского района в последние годы жизни жила А. И. Хоментовская — историк и филолог, работавший в области итальянского гуманизма эпохи Возрождения.

На берегу озера Удомля в сельце Гарусово родился и провёл свои детские годы граф А. А. Аракчеев.

Конфликт в Удомле (2013) 
1 июня 2013 года в Удомле имел место сопровождавшийся перестрелкой конфликт между группами русской и чеченской молодёжи, который взбудоражил общественность и привёл к акции протеста 8 июня 2013 года. В тот день в город были стянуты многочисленные силы полиции и ФСБ, на подходе к Удомле задержаны гражданские активисты из Петербурга и Твери. На центральной площади города собралось около 2000 жителей. Выступавшие на народном сходе удомельцы озвучивали социальные проблемы и проблемы межнациональных конфликтов. Звучали требования отставки мэра города Александра Литвиненко и остальных властей в связи с их полным бездействием в наведении порядка. После угрозы Литвиненко силой разогнать собравшихся и начавшихся задержаний ОМОНом активистов, протестующие разошлись.

Население

Экономика

Промышленность 
В структуре промышленного производства района основная отрасль — атомная энергетика, представленная Калининской АЭС (98 % объёма промышленного производства Удомельского района, 70 % электроэнергии, производимой в Тверской области и 2,5 % товарной продукции Тверской области).

Калининская АЭС является градообразующим предприятием. С началом сооружения станции связано стремительное развитие территории: в период строительства предприятия и за счёт финансирования Калининской АЭС построен современный город с развитой инфраструктурой, системой образования и медицинского обслуживания, сетью культурных и просветительских учреждений. АЭС снабжает город теплом и горячей водой. Осуществляется теплоснабжение и близлежащих деревень — Ряд, Мишнево, Лайково-Попово.

В Удомле имеются также предприятия пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

Связь 
Услуги фиксированной связи предоставляют: тверской филиал «Ростелеком», «Евразия Телеком Ру», «Практика», «ТРК Интеграл».

Услуги мобильной телефонной связи предоставляют сотовые операторы: «МТС», «Билайн», «МегаФон» и «Tele2».

Средства массовой информации 
С 1990 года в Удомле действует региональное телевидение и телеканал "Удомля"от ООО ТРК ИНТЕГРАЛ. В советское время издавалась периодическая газета «Путь Октября». В настоящее время в городе выходят «Удомельская газета», газета Калининской АЭС «Мирный атом сегодня», газета объявлений и рекламы «Всё Для Вас Удомля», газета «Ассорти», молодёжная газета «В ритме города», издаётся краеведческий альманах «Удомельская старина» с приложением «Голос Удомли», радиостанция «Авторадио-Удомельская волна» 101.5 FM

Культура, наука, образование 
 Краеведческий музей
 Городской Центр досуга
 Центр общественной информации КАЭС
 Удомельский техникум информатики и вычислительной техники
 НОУ средняя общеобразовательная Авторская школа (А — школа)
 Удомельская средняя общеобразовательная школа № 1 им. А. С. Попова
 Удомельская средняя общеобразовательная школа № 2
 Удомельская гимназия № 3 им. О. Г. Макарова 
 Удомельская средняя общеобразовательная школа № 4
 Удомельская средняя общеобразовательная школа № 5 (Физико-математическая школа)
 Удомельская начальная школа «Садко»
 МБДОУ детский сад комбинированного вида «Малыш»
 МБОУ ДО "Удомельская детская  школа искусств"
 Детско-юношеская спортивная школа
 Театр-студия «Дебют»
 Цирк «Антарес»
 Князь-Владимирский собор
 Центр семейного досуга «ЛИКА»
 Детский театр танца «Эдельвейс»
 МБУ Городской молодёжный центр «Звёздный»
 Образцовый Хореографический Коллектив «Искорка»

Известные уроженцы и горожане 
 Смирнов, Юрий Мстиславович (1932—2020) — советский и российский кристаллофизик, доктор технических наук (1987), профессор кафедры прикладной физики ТвГУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).
 Макаров, Олег Григорьевич (1933—2003) — лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

Примечания

Литература 
 Лагуткина Е. В., Лагуткин А. В. К изучению сельского расселения в Удомельском Поозерье в кон. I — нач. II тыс. н. э. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2005, № 3 (21).
 Архангельский А. Н. История Удомельского района с 1900 по 1917 гг. — Тверь, 2001.
 Архангельский А. Н. История Удомельского района с древнейших времён по 1900 г. — Тверь, 1995.
 Виноградов Б. К., Архангельский Н. А., Коробков А. Г., Пронина В. Г., Бариньяк А. В., Крюкова М. С., Кузьмина М. В., Намзин А. Б. География Удомельского района. — Тверь: Тверской государственный университет, 1999.

Ссылки 

 Официальный сайт муниципального образования Удомельский район
 История герба Удомли
 Удомля в энциклопедии «Мой город»

Города-спутники АЭС
Населённые пункты Удомельского городского округа
Муниципальные образования Удомельского района
Упразднённые городские поселения Тверской области
Городские поселения, упразднённые в 2015 году